Новоефремовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новоефремовка — село в Зерендинском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 г.

Украина 
 Новоефремовка — село в Геническом районе Херсонской области.